Comunitat d'individus, que comparteixen elements en comú.
 Comunitat (ecologia), un conjunt de poblacions de diferents espècies.
 Comunitat autònoma, una organització territorial d'Espanya.
 Comunitat virtual, cibergrup o xarxa social sostinguda per ordinador.